Guber bezeichnet:

 Guber, ein polnischer Fluss
 Crni Guber, Quelle in Bosnien
 Steinbruch Guber, ein Steinbruch für Quarzsandstein im Kanton Obwalden in der Schweiz

Guber ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Andrejewitsch Guber (1902–1971), russischer Historiker
 Boris Andrejewitsch Guber (1903–1937), russischer Schriftsteller
 Carola Guber, deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Lee Guber (1920–1988), US-amerikanischer Theater-Impresario
 Peter Guber (* 1942), US-amerikanischer Filmproduzent
 Siegfried Guber (1933–1968), deutscher Mathematiker